Mistrovství Evropy v krátkém bazénu je každoroční akce konaná na konci roku v pětadvacetimetrovém bazénu. Pořadatelem této soutěže je evropská plavecká federace LEN.

Seznam Mistrovství

Medailové pořadí (1991–2011)

Reference

Související články 
 Mistrovství Evropy v plavání

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky Evropské plavecké federace (LEN) 
 Výsledky na www.swimrankings.net